Limo peut désigner :

Patronymes
 Benjamin Limo (1974 - ), athlète kényan.
 Felix Limo (1980 - ), athlète kényan.

Toponymes
 Limo est une Wereda (subdivision administrative) de l'Éthiopie.

Autres
 Une limo est le nom que l'on donne parfois à une limousine.
 La LiMo Foundation est un consortium industriel visant à créer un système d'exploitation de type Linux adapté aux terminaux mobiles (Linux Mobile).
 Limo, un film belge d'aventure sorti en 2009